Соревнования по бейсболу на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 13 по 23 августа с двумя однодневными перерывами. Восемь мужских сборных разыграли один комплект наград. Женщины соревновались в другом подобном виде спорта — софтболе.

Международный олимпийский комитет проголосовал за удаление бейсбола из программы Олимпийских игр 2012.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Стадион 
Все соревнования прошли на двух аренах стадиона Бейсбольная площадка Укэсун.

Квалификация команд 

Семь команд квалифицировались через серии турниров, а Китай, как страна-хозяин, автоматически получил право участвовать в соревнованиях.

Формат соревнований 
Восемь команд соревновались в турнире, который состоит из двух этапов. На первой групповой стадии все команды сыграли друг с другом, после чего четыре лучшие сборные прошли в плей-офф, состоящий из двух полуфинальных игр и заключительных матчей за третье и первое места.

Составы команд 

В каждой команде должно быть не более 24 игроков.

Соревнование

Групповой этап 

{| cellspacing="0" cellpadding="0" class="" style="background-color:transparent; width:100%;"
|- style="vertical-align:top;"

| style="width:50%; text-align:left;" |

| style="width:50%; text-align:left;" |

Ссылки 
 Олимпийский турнир  на сайте Sports-reference.com
 Бейсбол на официальном сайте Игр   

Бейсбол на летних Олимпийских играх 2008